Lexa může být:

příjmení
 Alois Lexa von Aehrenthal (1854–1912) – rakousko-uherský diplomat, politik a ministr českého původu
 Felix Lexa von Aehrenthal (1853–1918) – rakousko-uherský šlechtic a politik, bratr Aloise
 František Lexa (1876–1960) – český egyptolog
 František Lexa (malíř) (1878–1963) – český malíř
 Ivan Lexa (* 1961) – slovenský politik, bývalý ředitel slovenské tajné služby
 Jiří Lexa (* 1953) – český politik
 Josef Lexa (* 1972) – český fotbalový trenér a bývalý fotbalista
 Josef Quido Lexa (1891–1925) – český učitel a hudební skladatel
 Petr Lexa (* 1991) – český zpěvák

křestní jméno
 Lexa Doig (* 1973) – kanadská herečka

přezdívka
 Alexandr Bůček – fiktivní postava ze seriálu Comeback